General Pinto peut désigner :
 General Pinto, localité argentine située dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 General Pinto,  argentin situé dans la province de Buenos Aires.